Cal Felip és una masia situada al municipi de Solsona, a la comarca catalana del Solsonès.

Referències 

Masies de Solsona